Civilization, « civilisation » en anglais.

Jeux de société 
 Civilization, un jeu de société de stratégie sur tablier conçu par Francis Tresham et publié en 1980. Sid Meier s'en est inspiré pour créer sa série de jeux vidéo.
 Advanced Civilization, son édition étendue.
 Civilization, un jeu de plateau de stratégie conçu par Glenn Drover et publié en 2002. Il est inspiré du jeu vidéo Civilization III.
 Civilization: The Card Game, un jeu de cartes conçu par Soren Johnson et publié en 2006. Il est inspiré du jeu vidéo Civilization IV.
 Civilization, un jeu de plateau de stratégie conçu par Kevin Wilson et publié en 2010. Il est inspiré du jeu vidéo Civilization Revolution.

Jeux vidéo 
 Civilization, une série de jeux vidéo inspirée du jeu de société de Francis Tresham.
 Civilization, le premier jeu de la série sorti en 1991.

Littérature 
 Civilizations, un roman de l'auteur français Laurent Binet publié en 2019.

Musique 
 Civilization, un album du groupe canadien Front Line Assembly sorti en 2004.
 Civilization, un single du groupe français Justice sorti en 2011.